Основная статья — «Мульт личности» 

Каждый выпуск разбит на сюжетные части, как правило, связанные единой тематической линией. Ею является наиболее обсуждаемое в мире событие на момент выхода выпуска в эфир (например, извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии, которому был посвящён № 11

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвертый сезон

Примечания

Комментарии

Источники 

Мульт личности
Списки:Телевидение России‎
Мульт личности